Jméno a příjmení Josef Bílek má více nositelů:

 Josef Bílek (* 1945), český politik a konzervativec
 Josef Bílek (sochař) (1896–1978), český sochař
 Josef Bílek (historik) (* 1939) – český středoškolský profesor, archivář a historik